Cardin Le Bret peut faire référence à :
 Cardin Le Bret (1558-1655).
 Pierre-Cardin Le Bret (1639-1710), premier président du Parlement de Provence de 1690 à 1710, petit-fils de Cardin Le Bret (1558-1655).
 Cardin Le Bret (1675-1734), premier président du Parlement de Provence de 1710 à 1735, fils de Pierre-Cardin Le Bret.